Can Franquesa (Aiguafreda), casa d'Aiguafreda (Vallès Oriental)
 Can Franquesa (Llagostera), museu de Llagostera (Gironès)
 Can Franquesa (Santa Coloma de Gramenet), edifici de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)